Monts (Indre-et-Loire)
Monts (Oise)

en zie ook:
Monts-en-Bessin, in het departement Calvados
Monts-en-Ternois, in het departement Pas-de-Calais
Monts-sur-Guesnes, in het departement Vienne